Plaats in Indonesië
 Kepatihan (Selogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Kepatihan (Wiradesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kepatihan (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Kepatihan (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kepatihan (Kaliwates), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kepatihan (Menganti), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kepatihan (Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kepatihan (Tulungagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java